Pir Muhammad, nom de deux petits-fils de Tamerlan, fils respectifs de son fils aîné Djahangir (mort en 1376) et de son deuxième fils Omar Cheikh I (mort en 1391).

 Pir Muhammad ibn Djahangir (1376-1407) fut gouverneur de Kaboul en 1397 puis de Balkh en 1404. Héritier désigné par Tamerlan, il ne fut reconnu par personne lors des guerres de succession et fut assassiné par un de ses ministres en 1407.

 Pir Muhmmad ibn Omar Cheikh (mort en 1410) fut gouverneur de Shiraz puis d'Ispahan.

Voir aussi 
 Pir Mouhammad Khan

Personnalité mongole du XIVe siècle
Personnalité mongole du XVe siècle